

Wydarzenia 
 Początek urzędowania Achimeleka na stanowisku Arcykapłana.

XI wiek p.n.e.